Åkerlund är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Åkerlund 3 387
 Åkerlundh 13
Tillsammans blir detta 3 400 personer.

Personer med efternamnet Åkerlund eller Åkerlundh

 Alfred Åkerlund (1883–1965), språkvetare och läroverkslektor
 Bea Åkerlund (född 1975), stylist
 Birgit Åkerlund-Littorin (1915–2008), vissångerska och konsthantverkare
 Bitte Jonason Åkerlund (född 1944), skulptör
 Eric Åkerlund (född 1943), författare
 Erik Åkerlund (1877–1940), entreprenör, förläggare och publicist
 Erik Åkerlund (politiker) (1853–1932), godsägare och politiker
 Erik Åkerlund (skulptör) (född 1945)
 Erik Olof Åkerlund (1827–1903), byggmästare och murmästare
 Eva Åkerlund (1887–1943), konstnär
 Gullimar Åkerlund, bågskyttetränare 
 Gunnar Åkerlund (1923–2006), kanotist
 Harald Åkerlund (1900–1980), marinarkeolog, historiker och modellbyggare
 Henrik Åkerlund (1914–1996), docent och moderat politiker
 Ingegerd Åkerlund (född 1946), finländsk skådespelare
 Johan Åkerlund (1856–1902), konstnär
 Johan Rudolf Åkerlund (1851–1907), ingenjör
 John Åkerlund (1884–1961), arkitekt och ingenjör
 Jonas Åkerlund (född 1965), filmregissör, regiassistent, filmtekniker
 Jonas Åkerlund (politiker) (född 1949), sverigedemokrat
 Lars Åkerlund (född 1953), tonsättare och musiker
 Lars Åkerlund (arkitekt) (1914–2011)
 Lasse Åkerlund (född 1956), skådespelare
 Magnus Åkerlund (född 1986), ishockeymålvakt
 Maj Boström-Åkerlund (1914–1966), keramiker
 Mats Åkerlund (född 1954), tonsättare, arrangör, kyrkomusiker och gatumusikant
 Olle Åkerlund (1911–1978), seglare
 Pauline Åkerlund (1857–1908), konstnär
 Per Åkerlund (född 1949), präst och bokförläggare
 Peter Åkerlund (konstnär) (omkring 1835–1871), målare, tecknare och grafiker
 Peter Åkerlund (politiker) (1822–1901), politiker
 Signe Anna Alexandra Åkerlund (1880–1957), svensk-norsk målare
 Susanna Åkerlund (född 1966), koreograf och dansare med artistnamnet Su-En
 Sven Otto Åkerlund (1837–1928), färgeriidkare och sparbanksdirektör
 Åke Åkerlund (1887–1958), överläkare och radiolog

Källor

Se även 
 Åkerlund & Rausing, förpackningsindustri
 Åhlén & Åkerlund, tidskriftsförlag, numera Bonnier Tidskrifter
 Villa Åkerlund, privatbostad för Erik Åkerlund

Svenska efternamn